Ниже представлен спи́сок городо́в Австра́лии по численности населения, в котором представлено ранжирование австралийских городов согласно различным подходам, определённым Австралийским бюро статистики. Во-первых, они ранжированы по расширенным столичным статистическим районам (для столичных городов) и важным городским районам (для прочих городов). Они также ранжированы по городским центрам и по районам местного самоуправления (в других странах по сути соответствующим понятию «собственно город»).

Расширенные столичные статистические районы / Важные городские районы по численности населения 
Каждая столица образует свой расширенный столичный статистический район (РССР), который согласно Австралийскому бюро статистики (АБС) представляет собой широкое социоэкономическое образование вокруг каждой из восьми австралийских столиц. Они соответствуют более привычному и употребляемому по всему миру понятию города с пригородами. Важные городские районы (ВГР) определены схожим образом, но относятся к населённым пунктам, не являющимся столицами. В Австралии в качестве численности населения городов чаще всего упоминают именно численность населения РССР / ВГР, так как при поглощении городами пригородов в Австралии не происходило объединения муниципалитетов, и крупные австралийские мегаполисы могут состоять из десятка муниципалитетов, центральный из которых дал название всей агломерации. Ниже представлено ранжирование РССР и ВГР, которые не включаются в РССР, если численность населения последнего превышает 30 000 чел.

Расширенные столичные статистические районы выделены жирным шрифтом.

Примечания

50 крупнейших по численности населения городских центров 
Городские центры согласно Австралийскому бюро статистики (АБС) — социальные кластеры с населением не менее 1000 человек. Для статистических целей люди, проживающие в городских центрах, классифицируются как городские жители (в отличие от сельских). Данные ниже представляют численность населения непрерывно застроенных территорий каждого города; столицы штатов и территорий выделены жирным шрифтом. Данные обновляются лишь каждую перепись населения, так как АБС не производит оценки численности для городских центров.

30 крупнейших по численности населения районов местного самоуправления 
Районы местного самоуправления (РМС) — основные единицы местного самоуправления в Австралии. Они могут являться городами, графствами, советами, но все функционируют одинаково. Брисбен — единственный из столичных городов, застроенная территория которого входит, большей частью, в один крупный РМС. Другие столичные города обслуживаются РМС, каждый из которых занимает значительно меньшую часть общей агломерации. Пересмотр РМС в Новом Южном Уэльсе привёл к объединениям муниципалитетов штата (у вновь созданных при объединении единиц в таблице ниже стоит пометка «новый»).

В отличие от городов Брисбена и Сиднея, население центральных РМС в других столицах относительно невелико. В 2015 году непосредственно Мельбурн без пригородов насчитывал  чел., Дарвин —  чел., Хобарт —  чел., Аделаида — , а Перт —  чел. В большинстве австралийских столиц имеются пригороды с численностью населения, существенно превышающей численность центральных муниципалитетов, давших название всей агломерации.

См. также 
 Население Австралии
 Список городов Австралии

Примечания

Ссылки 
  — Таблица с данными о населении районов местного самоуправления по австралийским переписям 2006—2011 гг.

^
Население Австралии
Австралия
Австралия